Thysanopoda är ett släkte av kräftdjur. Thysanopoda ingår i familjen lysräkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Lysräkor
Thysanopoda